Kővári Károly
Kővári Károly (1912–1978) síelő, vitorlázó, mesteredző
Kővári Károly (1921–1999) plébános
Kőváry Károly
Kőváry Károly (1923–2003) matematikatanár

Jegyzetek